Baikonur () oder die kasachische Schreibweise Baiqongyr () stehen für:

 Baikonur, eine Stadt im Süden Kasachstans beim Kosmodrom Baikonur
 Baikonur (Gebiet Karaganda), ein Ort im Zentrum Kasachstans
 Baiqongyr (Astana), Stadtbezirk der kasachischen Hauptstadt Astana
 Kosmodrom Baikonur, Weltraumbahnhof im Süden Kasachstans bei der Stadt Baikonur
 Baikonur (Film), ein Film aus dem Jahre 2011
 (2700) Baikonur, Asteroid des Hauptgürtels
 Baiqongyr (Metro Almaty), eine Metrostation der Metro Almaty